Birmese zonnedas (Melogale personata)
 Javaanse zonnedas (Melogale orientalis)
 Chinese zonnedas (Melogale moschata)
 Borneose zonnedas (Melogale everetti)